Le casoar est un très gros oiseau paléognathe de la famille des casuaridés, principalement originaire de Nouvelle-Guinée et du nord de l'Australie.
 Le casoar, plumet ornant le shako des élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.
 CASOAR est une association fondée en 2019 consacrée à l’histoire, aux arts, à l’anthropologie et aux actualités d’Océanie.